Роуз, Джордж:  (1744—1818) — британский политик.
  (1771—1855) — британский политический деятель, Член Парламента Великобритании, дипломат.
 Роуз, Джордж (1920—1988) — английский актёр.
  (род. 1983) — австралийский регбист.